Saint-Estèphe steht für:
 Saint-Estèphe (Weinbaugebiet), Weinbaugebiet in der gleichnamigen Gemeinde im Département Gironde

Gemeinden in der Region Nouvelle-Aquitaine, Frankreich:
 Saint-Estèphe (Dordogne), Département Dordogne
 Saint-Estèphe (Gironde), Département Gironde
 Roullet-Saint-Estèphe, Département Charente